Sleepwalking (film), een Amerikaanse dramafilm
Sleepwalking (Rafferty), het vijfde soloalbum van Gerry Rafferty
Sleepwalking (Seven Mary Three), een nummer van Seven Mary Three